Zeisigberg bezeichnet:

 Gut Zeisigberg, ehemalige Lungenheilstätte in Müllrose, Brandenburg
 Zeisigberg (Wuhden), ein Naturschutzgebiet und gleichnamiger Berg am Oderbruchrand in Wuhden, Brandenburg
 Zeisigberg (Thüringen), ein Berg (402,0 m) in Thüringen, südöstlich von Erfurt